Eiler ist der Name folgender Orte:

 Eiler (Alabama) im Choctaw County in Alabama

Eiler ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Eiler (* 1972),  deutscher Pokerspieler
 Klaus Eiler (* 1949), deutscher Historiker und Archivar
 Michael Eiler (* 1990),  deutscher Pokerspieler